TCL har flera betydelser:

ett KOM-system, The Common Link
programmeringsspråket Tool Command Language, se Tcl